Wright é o nome de três condados dos Estados Unidos:
Condado de Wright (Iowa)
Condado de Wright (Minnesota)
Condado de Wright (Missouri)

Desambiguações de topônimos